Сейф Али Хан (хинди: सैफ़ अली ख़ान, урду: سیف علی خان;) е индийски актьор и продюсер.

Биография 
Роден на 16 август 1970, в Ню Делхи, Индия, е индийски актьор който участва във филми на Боливуд. Той е син на Мансур Али Хан Патауди и актрисата Шармила Тагоре. Негова сестра е актрисата Соха Али Хан.

Хан прави дебюта си през 1992 във филма „Parampara“. Той има по-голям успех през 1994 с филмите „Main Khiladi Tu Anari“ и „Yeh Dillagi“. След множество участия във филми през 90-те години, Сейф получава признание и популярност с изпълнението си в „Dil Chahta Hai“ (2001). Аплодиран е за хита „Утрото може и да не настъпи“ (2003), който му спечели Филмфер награда за най-добра поддържаща мъжка роля и желаната от него награда за най-добър актьор за участието му в друг хит „Аз и ти“ (2004). След това, той има успех с филми като „Салам Намасте“ (2005) и „Ta Ra Rum Pum“ (2007) и участия в много одобрени проекти като Parineeta и „Омкара“ (2006). Тези успехи го поставят сред най-успелите актьори.

През 2012 година се оженил за актрисата Карина Капур.

През 2016 г. раджа син му Таймур Али.

Филмография 

Индийски актьори и актриси
Родени в Ню Делхи